Robert Logan (1773-1866) était un trafiquant de fourrures, un négociant et un membre du conseil d'.
 Robert Logan (1941 -) est un acteur américain.